Bobek Bryen (1907-1977) – musicista ceco
 Camille Bryen (1907-1977) – pittore e poeta francese
 Keith Bryen (1927-2013) – motociclista australiano